Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 14 au .

Maria Kirilenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Iveta Benešová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Kirilenko et Flavia Pennetta.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2008)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2008
Estoril
Sport au Portugal en 2008
Tennis en avril 2008